2-й укреплённый район — воинское соединение СССР в Великой Отечественной войне.

История 

По формировании занял оборонительные позиции на Волховском фронте в районе города Чудово, где принимал участие во всех операциях фронта до 1944 года.

В действующей армии с 20.03.1943 по 09.05.1945 года.

В январе 1944 года принял участие в Новгородско-Лужской наступательной операции. Части укреплённого района первыми вошли в город Чудово, за что району присвоено почётное наименование "Чудовский".

По окончании операции, в марте 1944 года части района были переброшены в Заполярье, где заняли позиции на участке губа Большая Западная Лица. Во время Петсамо-Киркенесской операции вёл активную оборону своего рубежа, не давая снять войска противника.

После окончания операции боевых действиу не вёл.

Полное название 
2-й укреплённый Чудовский район

Состав 
 1110-я отдельная рота связи 
 3876-я военно-почтовая станция (с 18.11.1943)

Подчинение

Ссылки 
 Перечень № 3 полевых управлений главных командований, управлений оперативных групп, оборонительных районов, уреплённых районов и районов авиационного базирования, входивших в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945

Укреплённые районы СССР во время Великой Отечественной войны